{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58501) - || 1996 VQ2 ||10 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (58502) - || 1996 VH3 ||12 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (58503) - || 1996 VJ3 ||12 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (58504) - || 1996 VZ3 ||7 november 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58505) - || 1996 VU15 ||5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (58506) - || 1996 VJ22 ||9 november 1996 || Spacewatch
|-
| (58507) - || 1996 VX32 ||5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (58508) - || 1996 WA2 ||30 november 1996 || L. Lai
|-
| (58509) - || 1996 XB1 ||2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (58510) - || 1996 XH2 ||3 december 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (58511) - || 1996 XB4 ||4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (58512) - || 1996 XR4 ||6 december 1996 || Spacewatch
|-
| (58513) - || 1996 XW11 ||4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (58514) - || 1996 XK12 ||4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (58515) - || 1996 XY12 ||8 december 1996 || Spacewatch
|-
| (58516) - || 1996 XT14 ||11 december 1996 || Kleť
|-
| (58517) - || 1997 AJ || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58518) - || 1997 AC2 ||3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58519) - || 1997 AU2 ||3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58520) - || 1997 AP3 ||3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (58521) - || 1997 AC8 ||2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (58522) - || 1997 AW19 ||10 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (58523) - || 1997 BU || 27 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58524) - || 1997 BE1 ||26 januari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58525) - || 1997 BX3 ||31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (58526) - || 1997 BD4 ||31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (58527) - || 1997 BF4 ||31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (58528) - || 1997 BH7 ||28 januari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58529) - || 1997 CX || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58530) - || 1997 CU2 ||2 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (58531) - || 1997 CS4 ||3 februari 1997 || NEAT
|-
| (58532) - || 1997 CY9 ||2 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (58533) - || 1997 CD12 ||3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (58534) Logos || 1997 CQ29 ||4 februari 1997 || C. A. Trujillo, J. Chen, D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| (58535) Pattillo || 1997 DP || 16 februari 1997 || Needville
|-
| (58536) - || 1997 EQ8 ||2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (58537) - || 1997 EG14 ||3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (58538) - || 1997 EN15 ||4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (58539) - || 1997 ET16 ||5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (58540) - || 1997 ET17 ||3 maart 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58541) - || 1997 EA18 ||3 maart 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58542) - || 1997 EQ22 ||5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (58543) - || 1997 ET32 ||11 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (58544) - || 1997 EK42 ||10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (58545) - || 1997 EG43 ||10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (58546) - || 1997 FQ2 ||31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (58547) - || 1997 FZ2 ||31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (58548) - || 1997 GK12 ||3 april 1997 || LINEAR
|-
| (58549) - || 1997 GM14 ||3 april 1997 || LINEAR
|-
| (58550) - || 1997 GN19 ||5 april 1997 || LINEAR
|-
| (58551) - || 1997 GP28 ||7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (58552) - || 1997 GH32 ||3 april 1997 || LINEAR
|-
| (58553) - || 1997 GK43 ||2 april 1997 || LINEAR
|-
| (58554) - || 1997 HX || 28 april 1997 || Spacewatch
|-
| (58555) - || 1997 HA3 ||30 april 1997 || Spacewatch
|-
| (58556) - || 1997 HH7 ||30 april 1997 || LINEAR
|-
| (58557) - || 1997 KE3 ||30 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (58558) - || 1997 LE4 ||9 juni 1997 || P. G. Comba
|-
| (58559) - || 1997 LT5 ||12 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (58560) - || 1997 LK11 ||7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (58561) - || 1997 ME9 ||30 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (58562) - || 1997 NG1 ||2 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (58563) - || 1997 NE5 ||1 juli 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58564) - || 1997 NQ6 ||9 juli 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58565) - || 1997 OC2 ||29 juli 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (58566) - || 1997 PN3 ||5 augustus 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58567) - || 1997 QB || 21 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (58568) - || 1997 QM1 ||31 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (58569) - || 1997 QY2 ||28 augustus 1997 || T. Okuni
|-
| (58570) - || 1997 RD4 ||3 september 1997 || ODAS
|-
| (58571) - || 1997 RB5 ||8 september 1997 || ODAS
|-
| (58572) - || 1997 RV6 ||7 september 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (58573) Serpieri || 1997 RD7 ||9 september 1997 || V. Goretti
|-
| (58574) - || 1997 RD8 ||11 september 1997 || Kleť
|-
| (58575) - || 1997 RK9 ||11 september 1997 || AMOS
|-
| (58576) - || 1997 RQ9 ||4 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58577) - || 1997 SV || 16 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58578) Žídek || 1997 SP2 ||24 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (58579) Ehrenberg || 1997 SQ2 ||24 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (58580) - || 1997 SW2 ||24 september 1997 || E. Colombini
|-
| (58581) - || 1997 SB3 ||24 september 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (58582) - || 1997 SF3 ||25 september 1997 || Kleť
|-
| (58583) - || 1997 SV4 ||25 september 1997 || L. Lai
|-
| (58584) - || 1997 SE11 ||29 september 1997 || T. Stafford
|-
| (58585) - || 1997 SX11 ||27 september 1997 || Spacewatch
|-
| (58586) - || 1997 SG23 ||29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (58587) - || 1997 SK23 ||29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (58588) - || 1997 SV23 ||29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (58589) - || 1997 SF25 ||29 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (58590) - || 1997 SX30 ||29 september 1997 || H. Mikuž
|-
| (58591) - || 1997 SV31 ||29 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58592) - || 1997 SB35 ||30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (58593) - || 1997 TD2 ||3 oktober 1997 || ODAS
|-
| (58594) - || 1997 TF9 ||2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (58595) - || 1997 TX9 ||5 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (58596) - || 1997 TC10 ||6 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (58597) - || 1997 TH10 ||6 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (58598) - || 1997 TX11 ||7 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58599) - || 1997 TK13 ||3 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (58600) - || 1997 TC17 ||5 oktober 1997 || T. Okuni|}

Planetoïdenlijsten